Agaricus confluens je systematický název použitý jako synonymum pro několik druhů hub:

 Houžovec hlemýžďovitý – Agaricus confluens Sowerby, 1798
 Penízovka splývavá – Agaricus confluens Pers., 1796